Myślibórz peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Myślibórz est un village de la voïvodie de Basse-Silésie
 Myślibórz est un village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Myślibórz est un village de la voïvodie de Łódź

 Myślibórz, une gmina mixte du powiat de Myślibórz, Poméranie occidentale
 Myślibórz, une ville et le siège administratif la gmina précédente et du powiat de Myślibórz